Ка́стор, альфа Близнецов (), 66 Близнецов () — кратная звезда в созвездии Близнецов на расстоянии приблизительно 50 световых лет (около 15,3 парсек) от Солнца. Возраст звезды определён как около 370 млн лет.

Вторая по яркости звезда созвездия Близнецов и 23-я по яркости звезда неба. Хотя она была помечена Байером как «α», ярчайшей звездой созвездия является Поллукс, имеющий меньшую эклиптическую широту и потому помеченный Байером как β Близнецов.

Пара пятого и шестого компонентов (YY Близнецов ()) — двойная затменная переменная звезда типа Алголя (EA). Видимая звёздная величина звезды — от +9,6m до +8,91m. Орбитальный период — около 0,8143 суток (19,543 часов).

Характеристики 
Первый компонент (HD 60178a) — белая звезда спектрального класса A0, или A1V, или A1,5IV. Видимая звёздная величина звезды — +2m. Масса — около 2,59 солнечных.

Второй компонент (HD 60178b) — красный карлик спектрального класса Me.

Третий компонент (HD 60179a) — белая звезда спектрального класса A0-A2, или A2Vm. Видимая звёздная величина звезды — +2,9m. Масса — около 2,27 солнечных. Орбитальный период — около 459,8 года.

Четвёртый компонент (HD 60179b) — красный карлик спектрального класса Me.

Пятый компонент (CCDM J07346+3153Ca) — красный карлик, эруптивная переменная звезда типа UV Кита (UV) спектрального класса M1Ve, или M0,5, или K6. Масса — около 0,606 солнечной, радиус — около 0,84 солнечного, светимость — около 0,144 солнечной. Эффективная температура — около 3887 К. Удалён от первого компонента на 72,5 угловых секунды, от третьего компонента на 73,8 угловых секунды.

Шестой компонент (CCDM J07346+3153Cb) — красный карлик спектрального класса M1Ve, или M0,5. Масса — около 0,606 солнечной, радиус — около 0,619 солнечного.

Седьмой компонент — коричневый карлик. Масса — около 49 юпитерианских. Орбитальный период вокруг пятого компонента — около 54,2 года.

Восьмой компонент (CCDM J07346+3153D) — жёлтая звезда спектрального класса G0. Видимая звёздная величина звезды — +10,07m. Радиус — около 12,8 солнечных, светимость — около 92,041 солнечных. Эффективная температура — около 4997 К. Удалён от первого компонента на 204,4 угловых секунды, от третьего компонента на 154,9 угловых секунды.

Описание 
Кастор был классифицирован как двойная звезда наблюдениями Кассини в 1678 году и Джеймсом Паундом в 1718 году. Угловое расстояние между компонентами с блеском 1,96m (Кастор А) и 2,91m (Кастор B) составляет 4" (на 2004 год), период обращения — примерно 350 лет. Каждый из компонентов является спектрально-двойной звездой.

Было выяснено, что тусклая переменная звезда 9-й звёздной величины YY Близнецов физически связана с Кастором. Она находится на угловом расстоянии 73″ (1010 а.е.) от четырёх компонентов, ей присвоено условное обозначение Кастор C. Кастор C обращается вокруг общего центра масс системы за время не меньшее нескольких десятков тысяч лет и тоже является спектрально-двойной звездой.

Таким образом, Кастор — кратная звезда, состоящая из шести компонентов:

Кастор — первая двойная звезда, у которой ещё Вильям Гершель в 1804 году обнаружил явное орбитальное движение.

Кастор был назван по имени одного из мифических близнецов Диоскуров, матерью которых была красавица Леда; отцом Кастора был Тиндарей.

Движение в пространстве 

Исследуя другие звёзды, похожие по возрасту и свойствам на Кастор, а также движущихся сходным с ним образом, астрономы составили движущуюся группу звёзд Кастора. Эта небольшая группа содержит около 16 звёзд.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от системы Кастора:

Примечания

Литература 
 Зигель Ф. Ю. Сокровища звёздного неба: Путеводитель по созвездиям и Луне. — М: Наука, 1986. — 296 с.

Ссылки 

 

Движущаяся группа звёзд Кастора
Кратные звёзды
Белые звёзды главной последовательности
Красные карлики